SGG steht für:
 Schweizerische Geisteswissenschaftliche Gesellschaft, ursprüngliche Bezeichnung für Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
 Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft
 Schweizerische Gesellschaft für Gastroenterologie
 Schweizerische Gesellschaft für Gerontologie
 Schweizerische Gesellschaft für Geschichte
 Sénégal Airlines (ICAO-Code), nationale Luftfahrtgesellschaft von Senegal
 Sozialgerichtsgesetz (Deutschland)
 Stefan-George-Gymnasium in Bingen am Rhein

sgg steht für:
 Deutschschweizer Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

SGG